Вене́ц (корона; коронка; венок; ) — в Библии слово, употребляющееся для перевода пяти различных еврейских слов:
 «zer» () — золотой бордюр Ковчега завета;
 «nezer» (נזר) — головная повязка еврейских царей и первосвященников;
 «zer» (זר; в перен. смысле) — власть царя;
 «» (עטרה) — головной венок как украшение или награда на играх;
 «keter» (כתר) — царский венец.

В библейских текстах слово «венец» служит обыкновенно символом блеска и величия (; ), а также символ торжества ().

Пять еврейских слов 
 Слово «венец» служит для передачи «zer» (זר) — технического термина, употребляемого часто в священнических частях книги Исход для обозначения золотых бордюров, которыми были украшены Ковчег Завета (), стол (), его стенки () и жертвенник для воскурения (); такое словоупотребление редко.
 Гораздо чаще слово «венец» употребляется для передачи другого еврейского слова — «nezer» (נזר), обозначавшего особую головную повязку, которую носили еврейские цари как символ своей монаршей власти (; ) или первосвященники (, ).
 Слово «zer» (זר) употребляется в переносном смысле для обозначения власти царя («потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род?» / ).
 Как в прямом (; ), так и в переносном смысле (, ) употребляется слово «atarah» (עטרה; венец), служившее также для обозначения венков, которые возлагали себе на голову на пиршествах как украшение () или как награду на играх ().
 В книге Эсфири для обозначения царского венца приводится слово «keter» (כתר).

Венец в Талмуде 
У талмудистов слово «עטרה» употребляется вместо библейского «זר» в значении «бордюр» или «кайма» (Келим, V, 3; Агалот XIV, 1). В таргумах термин «זר» иногда передаётся словом «כליל», также означающим «венец». Для обозначения символа царствования служит позднейшее библейское «Keter», и рядом с этим вводится новое слово нееврейского происхождения, «tagah» (תגא), для обозначения царского венца и для всякого украшения вообще.

Венец Торы 
«Венец Торы» — небольшая корона с колокольчиками, которая обыкновенно изготовляется из позолоченного серебра, с надписью «כתר תורה». Она помещается на верхнем конце ручек свитка Торы. Подобная же эмблема, часто помещаемая между двумя львами, как символами силы, украшает покров свитка и покрывало Ковчега.

Венец праведности 
«Венец праведности» — блаженство праведных в будущей жизни — описано Равом в Бер., 17а: "В будущей жизни нет ни еды и питья, ни браков, ни торговли, ни зависти, ни вражды, ни соперничества, только праведники будут сидеть с венцом на голове и будут наслаждаться блеском Шехины, как сказано об избранных из сынов Израилевых: «Они видели Бога, и это было их едой и питьём» (, Таргум; синодальный перевод: «они видели Бога, и ели и пили»).

В Санг., 111б и Мег., 15б, р. Ханина говорит: «Сам Бог будет венец славы на голове каждого праведного», ибо написано: «В тот день Господь Саваоф будет венцом славы и диадемой красоты для остатка народа Своего» ().

Зогар (Ваиехи, крак. изд., 290) повествует об окружённых венцами престолах, уготованных в раю для праведных за тридцать дней до их рождения в то самое время, когда возвещается ο предстоящем переходе их души в дальний мир. Так говорит и поэт, автор «Akdamuth»: «Под балдахином из хрустальных облаков, нося на голове венец красоты, каждый в соответствии со своими делами, на престоле с семью золотыми ступенями».

См. также 
 Тагин (декоративные «короны» у некоторых букв еврейского алфавита)
 Венец (головной убор) | Терновый венец
 Митра (головной убор) | Папская тиара
 Венчик (православие)
 Aurum coronarium (золотой венок, подносимый римскими провинциями императору)

Примечания 

Понятия и термины в Библии